Venkatesh ist der Familienname folgender Personen:

 Akshay Venkatesh (* 1981), indisch-australischer Mathematiker
 Sudhir Venkatesh (* 1966), US-amerikanischer Soziologe